2 miejscowości w Polsce: 
 Wojciechy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 Wojciechy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
Miejscowości na Białorusi

 Wojciechy – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.

Zobacz też: Wyszonki-Wojciechy